«Illumination» -o «Illuminations»- puede referirse a:

 Illumination (2007), álbum de la banda Tristania.
 Illuminations (1974), álbum de Alice Coltrane and Carlos Santana.
 Illuminations (1996), álbum de Wishbone Ash.
 Illuminations (2004), álbum de McCoy Tyner.
 Illuminations'' (2010), álbum de Josh Groban.
 Illumination, compañía de producción de cine de animación estadounidense.

Iluminación 
 Iluminación, .